Список радиохитов № 1 2006 года по версии Billboard включает в себя музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot 100 Airplay в 2006 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о композициях, чаще всего появляющихся в радиоэфире США в течение недели.

См. также 
 2006 год в музыке
 Список танцевальных радио хитов №1 2006 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2006 года (Billboard)
 Список альбомов электронной музыки №1 2006 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2006 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2006 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2006 года

Примечания 

Чарты Billboard 2006 года
Списки радиохитов Billboard
Списки хитов № 1 2006 года